Typ 128 oder Type 128 steht für:

 VW Typ 128, Amphibienfahrzeug von Volkswagen, siehe Volkswagen Typ 166 Schwimmwagen #Entwicklung des VW Typ 128 / 166
 Type 128 Virginia Mk IX, britischer Doppeldecker, siehe Vickers Virginia #Versionen
 Bristol Type 128, britisches Flugzeug von Bristol

Abkürzung